Ботанічний заказник місцевого значення «Балка Садова» (втрачений) був оголошений рішенням Запорізького облвиконкому № 253 від 28.05.1980 року біля с. Садове (Новомиколаївський район, Запорізька область). Площа — 4 га.

24 грудня 2002 року Запорізька обласна рада прийняла рішення № 12 «Про внесення змін і доповнень до природно-заповідного фонду області», яким було ліквідовано 41 об'єкт ПЗФ.

Джерела 

Втрачені природоохоронні території (2000—2015)
Втрачені природоохоронні території Запорізької області